Алекса́ндр Я́ковлевич Го́мельский () — советский баскетбольный тренер. Заслуженный тренер СССР. На протяжении восемнадцати лет возглавлял национальную сборную СССР, которая под его руководством становилась олимпийским чемпионом 1988 года, двукратным чемпионом мира (1967, 1982) и семикратным чемпионом Европы (1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1979, 1981). Член Зала славы баскетбола с 1995 года и Зала славы ФИБА с 2007 года.

Биография 
В эвакуации, во время Великой Отечественной войны, работал пастухом в селе Степное Челябинской области.

Спортивная карьера 
Окончил Высшую школу тренеров при институте Лесгафта в Ленинграде, где учился с 1945 по 1948, а также Военный институт физической культуры (1949—1952), по окончании которого получил специальность «тренер-преподаватель по спортивным играм».

Выступал за ленинградские баскетбольные команды «СКИФ» (1945—1949) и СКА (1949—1953), защитник.

Тренировал команды:
 «Спартак» (Ленинград) с 1949 по 1952.
 СКА (Рига) с 1953 и по 1966 г. Команда три раза становилась чемпионом СССР, трижды — обладателем Кубка европейских чемпионов (1958, 1959, 1960 гг.).
 ЦСКА с 1969 и по 1980, 1985 и по 1986 г. 10 побед в чемпионатах СССР, обладатель Кубка европейских чемпионов 1971.
 Сборную команду СССР по баскетболу в период с 1961 по 1970, с 1977 по 1983, с 1987 по 1988. Победы на Олимпийских играх 1988, чемпионатах мира 1967 и 1982. 7 побед на чемпионатах Европы 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1979 и 1981.

В 1991—1992 А. Я. Гомельский являлся председателем Российской федерации баскетбола.

В декабре 1997 года стал президентом баскетбольного клуба ЦСКА.

Полковник. Профессор, кандидат педагогических наук, мастер спорта международного класса (1965) заслуженный тренер СССР (1956), заслуженный тренер Литовской ССР (1982), заслуженный работник физической культуры России (1993), судья международной категории (1956), судил матчи ОИ-56, четырежды (1967, 1977, 1982, 1988) был признан лучшим тренером страны.

За заслуги в развитии спорта и баскетбола награждён:
 Орденом Трудового Красного Знамени (18 октября 1982 года) — за большой вклад в развитие баскетбола в стране и успешное выступление на чемпионате мира 1982 года
 Орденом Красной Звезды
 Орденом Дружбы Народов
 Двумя орденами «Знак Почёта»
 Орденом «За заслуги» (Украина) (2003)
 Медалями.
 16 января 1998 года за выдающиеся спортивные достижения Александр Яковлевич Гомельский был удостоен Серебряного Олимпийского ордена, который ему вручил президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч.

Скончался на 78-м году жизни 16 августа 2005 года от лейкемии. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Достижения 
Со сборной СССР:
 Олимпийский чемпион (1988);
 Серебряный призёр Олимпийских игр (1964);
 Бронзовый призёр Олимпийских игр (1968 и 1980);
 2-кратный чемпион мира (1967 и 1982);
 Серебряный призёр чемпионата мира (1978)
 Бронзовый призёр чемпионата мира (1963 и 1970)
 7-кратный чемпион Европы (1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1979 и 1981);
 Серебряный призёр чемпионата Европы (1977 и 1987)
 Бронзовый призёр чемпионата Европы (1983)
Кроме того:
 3-кратный обладатель титула «Тренер года (Европа)»;
 Член Зала славы баскетбола (1995);
 Член Зала славы ФИБА (2007).

Семья

Родители 
 Фаина Львовна Гомельская (1898—1991).
 Яков Семёнович Гомельский (1898—1963).

Брат и сестра 
 Евгений Яковлевич Гомельский (род. 1938), заслуженный тренер СССР (1977).
 Лидия.

Жёны 
 Ольга Павловна Журавлёва (1931—1995) — первая жена, баскетболистка, заслуженный мастер спорта СССР.
 Лилия Петровна (ум. 1993) — вторая жена. Сын Кирилл был рождён ещё до официального развода с первой женой.
 Татьяна — третья жена (ум. 2016).

Сыновья 
От первой жены:

 Владимир Гомельский (1953) — тренер, спортивный телекомментатор.
 Александр Гомельский — младший (1956).

От второй жены:

 Кирилл Гомельский (1975).

От третьей жены:
 Виталий Гомельский (1997).

Память 

 Имя Гомельского носит Училище олимпийского резерва № 4 в Москве.
 Именем Гомельского назван УСК ЦСКА.
 Именем Гомельского назван самый почётный европейский трофей, который выдается лучшему тренеру года Евролиги.
 Улица Александра Гомельского на северо-западе Москвы в Хорошёвском районе (2018).

Список произведений

В кино 
 А. Я. Гомельский был консультантом художественного фильма «Бросок, или Всё началось в субботу» (1976).
 В российском кинофильме «Хоккейные игры» (2012) роль А. Я. Гомельского исполнил Владимир Халтурин. Но в действительности другом Анатолия Тарасова был не Александр, а его брат — Евгений.
 В российском фильме «Движение вверх» (2017) эпизодическую роль А. Я. Гомельского сыграл Алексей Малашкин.

Примечания

Литература 
 Гомельский В. А. Папа. Великий тренер. — Москва: Городец, 2008. — 493, [2] с., [16] л. ил. — ISBN 978-5-9584-0191-8.

Ссылки 

 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Три кольца «папы советского баскетбола»
 Гомельский Александр Яковлевич на biograph.ru
 Самый лучший папа в мире
 Дважды еврей Советского Союза

Баскетболисты СССР
Игроки БК АСК Рига
Баскетбольные тренеры СССР
Тренеры БК ЦСКА Москва
Тренеры БК «Лимож»
Тренеры мужской сборной СССР по баскетболу
Заслуженные тренеры Литовской ССР
Баскетбольные функционеры России
Члены Зала славы баскетбола
Члены Зала славы ФИБА
Мастера спорта СССР международного класса
Баскетбольные судьи СССР‎
Члены Международного еврейского спортивного зала славы
Полковники (СССР)
Члены КПСС
Умершие от лейкоза
Похороненные на Ваганьковском кладбище